Delight ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Delight (Arkansas)
 Delight (Maryland)
 Delight (North Carolina)

Delight bezeichnet:
 Cherry Delight: The Sexecutioner, Romanreihe aus den 1970er-Jahren